MTU steht als Abkürzung für:

 Maximum Transmission Unit, maximale Größe eines unfragmentierten Datenpakets in einem Computernetzwerk
 Michigan Technological University in Houghton
 Motoren- und Turbinen-Union, ehemaliges deutsches Unternehmen, siehe:
MTU Aero Engines, Triebwerkshersteller für die zivile und militärische Luftfahrt
MTU Friedrichshafen, Hersteller von Großdieselmotoren und kompletten Antriebssystemen
 Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters, eine literaturwissenschaftliche Buchreihe

Abkürzung